

Codici 
 WSM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wiseman (Alaska, Stati Uniti)
 WSM – codice ISO 3166-1 alpha-3 di Samoa
 WSM – codice ISO 3166-2:GB della City of Westminster (Regno Unito)

Sigle 
 WSM – abbreviazione del motto della Repubblica di Venezia (Viva San Marco!) 
 WSM – competizione internazionale di atletica pesante World's Strongest Man